Lord K foi uma banda de rock brasileira da década de 1980 e início da de 90 cujos integrantes se apresentavam inteiramente nus.

O trio era formado por Lord K (guitarra, programação de bateria e baixo), Emerson Villani (guitarra solo) e Kláudia Moras (vocal).

Fizeram shows em várias cidades brasileiras e chegaram a tocar no programa de Hebe Camargo, no SBT, em 1990 e 1991 quando a banda gravou seu único álbum, um LP duplo ao vivo chamado Mini Orgasmo Confidencial.

A fama levou a vocalista Kláudia Moras às páginas da Playboy (dezembro de 1991) e da Sexy (agosto de 1992 e abril de 1993).

Bandas do Brasil